Serpentine Lake – lago artificiale di Hyde Park, Londra (Regno Unito)
 Serpentine – fiume del Sudafrica
 Parco nazionale Serpentine – Parco nazionale in Australia Occidentale
 Serpentine – videogioco del 1982
 Serpentine – tipo di carattere

Musica
 Serpentine – album dei Flowing Tears del 2002
 Serpentine – EP dei Motorpsycho del 2002
 Serpentine – album dei Niepoort del 2006